een politicus, zie Jan van Houwelingen (politicus)
een wielrenner, zie Jan van Houwelingen (wielrenner)